El Torneig de Bad Homburg 2021, oficialment conegut com a Bad Homburg Open 2021, és una competició tennística jugada sobre gespa dins els WTA 250 de la WTA femení. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 20 i el 26 de juny de 2021 al TC Bad Homburg de Bad Homburg, Alemanya.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

WTA Tour 2021
Competicions tennístiques a Alemanya
Esport a Hessen